Запотла има више значења:

 Запотла (Чималхуакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Запотла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику